Кучербаевский сельсовет — муниципальное образование в Благоварском районе Башкортостана.

История  
Согласно «Закону о границах, статусе и административных центрах муниципальных образований в Республике Башкортостан» имеет статус сельского поселения.

Население

Состав сельского поселения

Примечания 

Сельские поселения Благоварского района
Муниципальные образования Благоварского района